Deserto – tipo di area geografica
 Deserto – centro abitato in provincia di Padova
 Deserto – singolo di Coma Cose
 Deserto – singolo di Giò Sada